Le qualificazioni del singolare  del Grand Prix de Tennis de Lyon 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Grand Prix de Tennis de Lyon 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Thomas Enqvist (ultimo turno)
 Maks Mirny (Qualificato)
 Radek Štěpánek (Qualificato)
 Julien Benneteau (Qualificato)

 Grégory Carraz (secondo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Raemon Sluiter (Qualificato)
 Antony Dupuis (primo turno)

Qualificati 

 Raemon Sluiter
 Maks Mirny

 Radek Štěpánek
 Julien Benneteau

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2004